«Наримановец» — советский, узбекский футбольный клуб из посёлка Багат (Хорезмская область). Основан не позднее 1968 года.

Названия 
 1968—1969 — «Колхоз Нариманова».
 1970 — «Наримановец».
 1975—1978 — «Хорезм».
 1979—1985 — «Наримановец».

Результаты выступлений

Чемпионаты СССР

Достижения 
  Кубок Узбекской ССР — 2 раза (1976, 1978).
 7-е место в зональном турнире Второй лиги СССР (1983).

Известные игроки 
 Зирченко, Сергей Петрович.
 Иванков, Александр Дмитриевич.

Примечания

Ссылки 
 
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Хорезмской области